Серге́й Алекса́ндрович Валькер () — советский футболист.

В 1937 играл за «Большевик». В 1938—1939 — за ленинградский «Зенит» («Большевик»). В чемпионате СССР 1938 в 19 играх забил 9 мячей, в 1939 году сыграл два матча.

Примечания

Ссылки 
 Лукосяк Ю. П. «История петербургского футбола. Кто есть кто в петербургском футболе». — СПб.: Союз художников, 2011. — 280 с. ил., ISBN 978-5-8128-0111-3. С. 123
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Зенит» Ленинград